Muriqui peut faire référence à :
 le Muriqui (), espèce de mammifères ;
 Muriqui (né en 1986), footballeur brésilien ;
 , quartier brésilien ;
 , quartier brésilien ;
 , logiciel brésilien ;
 le , prix brésilien.